Fancy steht für:
 Fancy (Band), britische Popband
 Fancy (Sänger) (* 1946), deutscher Sänger, Musiker und Musikproduzent
 Fancy (Lied), Song von Iggy Azalea und Charli XCX
 englische Kammermusik des 17. Jahrhunderts, siehe Fantasie (Kompositionsform)#Geschichte
 Fancys, farbige Diamanten, siehe Diamant #Fancy Diamonds
 Fancywork, eine Handarbeitstechnik, siehe Platting

Fancy ist der Familienname folgender Personen:
 Amani Fancy (* 1997), britische Eiskunstläuferin
 Brett Fancy (* 1964), britischer Film- und Fernsehschauspieler

Fancy ist der Name folgender Orte:
 Fancy (St. Vincent und die Grenadinen)
 Fancy Farm, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Fancy Gap, Virginia, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Fancy Free, Ballett von Jerome Robbins
 Goodbye, My Fancy, US-amerikanische Filmkomödie (1951)